Coris (vis), een geslacht van vissen in de familie van de lipvissen
Coris (rivier), een rivier in Costa Rica
Coris (plant), een geslacht planten dat behoort tot de Myrsinaceae